Die UEFA Europa League 2016/17 war die 46. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand. Am Wettbewerb nahmen in dieser Saison 188 Klubs aus 54 Landesverbänden der UEFA teil; lediglich Kosovo stellte noch keinen Vertreter.

Die Saison begann mit den Hinspielen der ersten Qualifikationsrunde am 28. Juni 2016 und endete mit dem Finale am 24. Mai 2017 in der Friends Arena in Stockholms Nachbargemeinde Solna. Manchester United gewann mit 2:0 gegen Ajax Amsterdam zum ersten Mal die UEFA Europa League.

Der Gewinner qualifizierte sich für den UEFA Super Cup 2017 und erhielt einen Startplatz in der folgenden UEFA-Champions-League-Saison.

Termine

Qualifikation 
Die folgende Einteilung in die einzelnen Runden ist gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung 2015 entnommen worden. Falls sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2016/17 qualifiziert hatte oder bereits für die Europa League 2016/17 qualifiziert gewesen wäre, bekam die nächste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieser Nation in der Qualifikation zur Europa League, während die anderen Teams dementsprechend aufrückten und den nächstbesseren Startplatz übernahmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhielt, rückte das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.

Bei der Auslosung jeder einzelnen Runde wurden die Mannschaften nach ihrem jeweiligen Klub-Koeffizienten 2016 (KK) in zwei Töpfe platziert, so dass jedes gesetzte Team (höherer Koeffizient) gegen ein ungesetztes (niedriger Koeffizient) antrat.

Seit dieser Saison gab es erstmals keinen Startplatz mehr für die Fair-Play-Gewinner.

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 20. Juni 2016 in Nyon

Die Hinspiele fanden am 28. und 30. Juni 2016, die Rückspiele am 5., 6. und 7. Juli 2016 statt.

 Teilnehmer: 96 Mannschaften

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 20. Juni 2016 in Nyon (zusammen mit Q1)

Die Hinspiele fanden am 14. Juli 2016, die Rückspiele am 20. und 21. Juli 2016 statt.

 Teilnehmer: 66 Mannschaften

|}

3. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 15. Juli 2016 in Nyon

Die Hinspiele fanden am 28. Juli 2016, die Rückspiele am 4. August 2016 statt. Das Rückspiel FC Admira Wacker Mödling – Slovan Liberec wurde bereits am 3. August 2016 ausgetragen.

 Teilnehmer: 58 Mannschaften

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Ab dieser Runde werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Hier stießen die unterlegenen Mannschaften der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2016/17 hinzu.

Die Auslosung erfolgte am 5. August 2016 in Nyon. Die Hinspiele fanden am 18. August 2016, die Rückspiele am 25. August 2016 statt.

Folgende Paarungen wurden für die Play-offs ausgelost:

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 48 Teams aus 21 Landesverbänden teil, 16 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen zehn unterlegene Vereine aus der Champions-League-Qualifikation. Weitere 22 Plätze wurden in den Europa-League-Qualifikationsrunden ermittelt.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–12 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höhere Anzahl Siege
 höhere Anzahl Auswärtssiege
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Rote Karte 3 Minuspunkte, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte)
 Klub-Koeffizienten

Die 48 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je 12 Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der 12 Gruppen (A bis L) gelost; Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.

Die Auslosung fand am 26. August 2016 in Monaco statt. Die Spiele fanden vom 15. September bis 8. Dezember 2016 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Finalrunde

Sechzehntelfinale 
Zu den 24 Mannschaften, die sich über die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, kamen die acht Gruppendritten der Champions League hinzu. Die Auslosung des Sechzehntelfinals fand am 12. Dezember 2016 in Nyon statt. Die Gruppensieger aus der Europa League sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League waren dabei gesetzt und traten im Hinspiel zunächst auswärts an; ihnen wurden die übrigen Mannschaften zugelost. Dabei waren Begegnungen zwischen Mannschaften derselben Gruppe, desselben Landesverbandes sowie zwischen russischen und ukrainischen Mannschaften ausgeschlossen.

Die Hinspiele fanden am 16. Februar statt. Die Rückspiele fanden am Donnerstag, dem 23. Februar, statt. Das Rückspiel von Schalke 04 zuhause gegen PAOK Saloniki wurde auf Bitten der Polizei auf den Mittwoch vorverlegt, da am 23. Februar Weiberfastnacht ist und die Polizei in NRW dort in den Karnevalshochburgen präsent sein muss. Die Spiele AS Saint-Étienne gegen Manchester United und Fenerbahçe Istanbul gegen FK Krasnodar fanden ebenfalls am Mittwoch, dem 22. Februar, statt.

|}

Achtelfinale 
Ab dem Achtelfinale gibt es keine gesetzten Mannschaften mehr. Ebenfalls entfällt die Beschränkung, dass Mannschaften des gleichen Landesverbandes nicht gegeneinander antreten sollen.

Die Auslosung des Achtelfinals fand am 24. Februar 2017 in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 9. März, die Rückspiele eine Woche später, am 16. März 2017, statt.

|}

Viertelfinale 
Die Auslosung für das Viertelfinale fand am 17. März um 13 Uhr in Nyon statt. Die Paarungen wurden ohne Beschränkungen ausgelost, es gab keine gesetzten Klubs und auch Klubs aus einem Verband konnten aufeinandertreffen. Der zuerst gezogene Klub erhielt im Hinspiel das Heimrecht. Die Hinspiele fanden am 13. April, die Rückspiele am 20. April statt.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung des Halbfinales fand am 21. April 2017 um 13 Uhr in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 3. und 4. Mai, die Rückspiele eine Woche später, am 11. Mai 2017, statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler nach Anzahl der Torvorlagen und danach nach Einsatzzeit sortiert.

Eingesetzte Spieler Manchester United 

 Memphis Depay (3/-), Morgan Schneiderlin (2/-) und Bastian Schweinsteiger (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Preisgelder 
Jeder an der UEFA Europa League 2016/17 teilnehmende Verein erhält 2,6 Millionen Euro als Startprämie. Durch Siegprämien lassen sich die Einnahmen des Titelträgers auf bis zu 15,71 Millionen Euro steigern. Zu diesen Preisgeldern kommen weitere Einnahmen u. a. aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Vermarktung von Radio- und TV-Rechten, Bandenwerbung und Merchandising.

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2016/17

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17